Mariä-Empfängnis-Kirche, auch Mariä Unbefleckte Empfängnis, St. Mariä Empfängnis, oder Maria-Immaculata-Kirche heißen Kirchen und Kapellen, die dem Glaubensgeheimnis der Unbefleckten Empfängnis der Gottesmutter geweiht sind (Patrozinium Immaculata Conceptio Beatæ Mariæ Virginis). Das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria ist am 8. Dezember.

Im Speziellen ist die Maria Immaculata die Schutzheilige von Frankreich, Korsika, Portugal, Mallorca und den Vereinigten Staaten.

 Zahlreiche dieser Kirchen sind auch Liebfrauenkirchen
 Außerdem ist die Maria von Lourdes unter diesem Titel erschienen → Lourdeskirche (11. Februar)

 In anderen Sprachen:
;
;
;
;
;
;

;
;

;

;
;
;
;
;
;
;
;

;
;

Liste 
Orte jeweils nach dem Abc, oder ortsüblicherweise nach oberster Verwaltungsgliederung und dann nach Stadt

Äquatorialguinea 

 Kathedralbasilika der Unbefleckten Empfängnis, Mongomo

Argentinien 

 Catedral de la Inmaculada Concepción de La Plata, Buenos Aires
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, Malligasta, La Rioja – Monumento Histórico Nacional
 Catedral Basílica Inmaculada Concepción del Buen Viaje, Marón
 Catedral de la Inmaculada Concepción de Quilmes, Buenos Aires

Aserbaidschan 

 Müqəddəs Duxtəri-Məryəmin Bakirə Hamiləliyi şərəfinə kilsə (Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Hl. Jungfrau Maria) Baku

Belgien 

 Kirche zur Unbefleckten Empfängnis in Eupen

Benin 

 Basilique de l’Immaculée Conception, Ouidah

Brasilien 

 Estado da Bahia
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Município de Jacobina
 Basílica Nossa Senhora da Conceição da Praia, Município de Salvador

 Estado do Ceará
 Igreja Nossa Senhora da Conceição da Caiçara, Matriz de Sobral

 Estado de Minas Gerais
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição Pompéu
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Raposos
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Berilo
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Catas Altas
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Conceição do Mato Dentro
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Congonhas
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Camargos
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Matias Cardoso
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Prados
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Sabará
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Serro
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Unaí
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, Ouro Preto (Museu do Aleijadinho)
 Capela de Nossa Senhora da Conceição do Registro do Caminho Novo, Matias Barbosa
 Igreja Matriz nossa Senhora da Conceição Aiuruoca

 Estado do Paraná
 Paróquia de Santo Expedito e Nossa Senhora da Conceição, Cascavel

 Estado de Pernambuco
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Cabrobó
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Amparo, Olinda

 Estado do Rio Grande do Sul
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Viamão
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Porto Alegre

 Estado de Santa Catarina
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa (Distrito da Lagoa da Conceição), Florianópolis

 Estado de São Paulo
 Basílica de Nossa Senhora Aparecida
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Campinas

Burkina Faso 

 Cathédrale de l’Immaculée-Conception, Kathedrale von Ouagadougou

Chile 

 Catedral de la Santísima Concepción de Concepción, Concepción (Antigua Catedral ‚Alte Kathedrale‘ 1939 zerstört)
 Catedral de la Inmaculada Concepción de Iquique, Tarapacá

China 

 , auch , Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis, Beijing–Xicheng
 , Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis, Hangzhou
 , Hongkong
 , auch , Nanjing

Costa Rica 

 Basilika der Unbefleckten Empfängnis (El Tejar)

Deutschland 

 Baden-Württemberg
 Mariä Unbefleckte Empfängnis (Ebnat), Aalen
 Maria Immaculata (Edelfingen), Bad Mergentheim
 Evangelische Stadtkirche Ellwangen
 Filialkirche zur Unbefleckten Empfängnis (Hinteruhlberg) Frankenhardt-Hinteruhlberg
 St. Maria Immaculata (Heilbronn), Pfarrei des Deutschordensmünsters St. Peter und Paul
 Maria Immaculata (Schloss Haltenbergstetten), Niederstetten-Haltenbergstetten
 Evangelische Stadtkirche (Rastatt)
 Franziskanerkirche zur unbefleckten Empfängnis, Überlingen

 Bayern
 Mariä Unbefleckte Empfängnis (Sandersdorf), Filialkirche der Pfarrgemeinde Schamhaupten, Gemeinde Altmannstein, Landkreis Eichstätt
 St. Maria Immaculata (Anhofen), Gemeinde Bibertal
 Maria Immaculata (Biburg)
 Maria Immaculata (Dietelskirchen), katholische Pfarrkirche, Niederbayern (Jugendstil)
 Maria Immaculata (Elsendorf)
 Pfarrkirche Maria Immaculata in Echenbrunn (Gundelfingen an der Donau)
 St. Marien (Gunzenhausen)
 Mariä Unbefleckte Empfängnis (Ingolstadt in Unterfranken)
 Zur Unbefleckten Empfängnis Mariens (Hundszell), Ingolstadt
 Mariä Unbefleckte Empfängnis (Kirchdorf im Wald)
 Mariä Empfängnis (Zulling), Landau an der Isar
 Mariä Empfängnis (Volkershausen), Maßbach, OT Volkershausen
 Franziskanerkirche Unbefleckte Empfängnis Mariens, Miltenberg
 katholische Pfarrkirche Maria Immaculata (München-Harlaching)
 Katholische Pfarrkirche Mariä Unbefleckte Empfängnis (Neubeuern)
 Kapelle Peugenhammer, Stadt Pleystein
 Mariä Unbefleckte Empfängnis (Prächting)
 Maria Immaculata (Einmuß), Saal an der Donau
 Katholische Pfarrkirche Mariä Unbefleckte Empfängnis (Siegsdorf)
 Maria Immaculata (Deigstetten), Gemeinde Straßlach-Dingharting
 Mariä Unbefleckte Empfängnis (Türkheim)
 Mariä Unbefleckte Empfängnis (Kaimling) in Vohenstrauß
 Maria Immaculata (Weißenstadt)

 Berlin
 St. Marien (Berlin-Karlshorst), Pfarrkirche St. Marien (Unbefleckte Empfängnis)
 St. Marien (Berlin-Wilmersdorf), Kirche St. Marien Unbefleckte Empfängnis

 Bremen
 katholische Pfarrkirche Unbefleckte Empfängnis Mariä (Bremerhaven)

 Hessen
 St. Maria Immaculata (Eberstadt), Stadt Lich
 St. Maria (Tiefengruben), Gemeinde Neuhof

 Niedersachsen
 katholische Pfarrkirche St. Marien Immaculata Conceptio (Bückeburg)
 Unbefleckte Empfängnis Mariä, Hildesheim-Bavenstedt
 Unbefleckte Empfängnis Mariä (Einum), Hildesheim-Einum, Gemeinde Holle
 Katholische Filialkirche Unbefleckte Empfängnis Mariä (Grasdorf), Holle, Ortsteil Grasdorf
 Katholische Pfarrkirche St. Marien (Lüneburg)
 Katholische Filialkirche Unbefleckte Empfängnis Mariä (Schellerten-Farmsen)
 St. Marien (Schladen)
 Katholische Filialkirche Unbefleckte Empfängnis Mariä (Velpke)
 Katholische Pfarrkirche St. Maria Immaculata (Mellendorf), Gemeinde Wedemark

 Nordrhein-Westfalen
 Marienkirche (Aachen)
 St. Mariä Empfängnis (Mariadorf), Alsdorf
 St. Maria Empfängnis in Bergisch Gladbach-Bärbroich
 St. Marien (Borken-Gemen)
 St. Maria Immaculata (Rhedebrügge), Borken
 Maria Immaculata (Büren), Jesuitenkirche
 St. Mariä Empfängnis (Düsseldorf)
 St. Mariä Empfängnis (Katzem), Stadt Erkelenz
 St. Maria Immaculata (Borbeck), Essen-Borbeck
 St. Mariä Empfängnis (Holsterhausen), (Essen-Holsterhausen)
 Katholische Pfarrkirche Unbefleckte Empfängnis Mariens Marienfeld, ehemalige Abteikirche des Klosters Marienfeld, Harsewinkel
 St. Mariä Empfängnis (Bredenscheid), Stadt Hattingen
 St. Mariä unbefleckte Empfängnis (Pier), Gemeinde Inden
 St. Mariä Empfängnis (Kleve)
 Minoritenkirche (St. Mariä Empfängnis), Köln
 Pfarrkirche St. Mariä Empfängnis (Köln) (Köln-Raderberg)
 Marienkapelle (Jüngersdorf), Gemeinde Langerwehe
 St. Mariä Empfängnis (Lürrip), Mönchengladbach
 St. Maria Empfängnis (Venn), Mönchengladbach
 Katholische Pfarrkirche St. Marien (Neuss)
 Mariä Empfängnis (Solingen)
 Pfarrkirche St. Mariä Empfängnis (Stolberg-Dorff)
 Katholische Pfarrkirche St. Mariä Empfängnis in Neviges, Velbert; bis 1968 Wallfahrtskirche
 St. Maria Immaculata in Verl-Kaunitz
 Katholische Pfarrkirche St. Mariä Empfängnis, Willich-Neersen
 Unbefleckte Empfängnis (Egen), (Wipperfürth)
 Mariä Empfängnis (Wuppertal)

 Rheinland-Pfalz
 kath. Kapelle Rolandswerth in Remagen

 Saarland
 St. Marien in Ensdorf (Saar)

 Sachsen-Anhalt
 Unbefleckte Empfängnis (Güsten)
 Unbefleckte Empfängnis (Hettstedt)
 katholische Filialkirche St. Marien Unbefleckte Empfängnis, Oschersleben
 St. Marien (Loburg), Stadt Möckern  (profaniert)
 Katholische Pfarrkirche St. Marien Unbefleckte Empfängnis (Oschersleben)
 St. Marien (Staßfurt)
 Unbefleckte Empfängnis (Wernigerode)

 Thüringen
 St. Marien (Marksußra), Ebeleben
 Unbefleckte Empfängnis Mariens (Meiningen)

Ecuador 

 Catedral de la Inmaculada Concepción de Cuenca, Azuay

Estland 

 RKK Tartu Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirik, Römisch-Katholische Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria, Tartu

Frankreich 

 Immaculée-Conception (Ambleville)

Grenada 

 Immaculate Conception Cathedral in St. George’s

Guatemala 

 Catedral que alberga a la Inmaculada Concepción, Guatemala-Stadt
 Templo de la Patrona Inmaculada Concepción, Guatemala-Stadt
 Catedral de la Inmaculada Concepción de Maria, Puerto Barrios

Guyana 

 Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis, Georgetown

Indien 

 Our Lady of the Immaculate Conception, Igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Panaji), Goa
 Immaculate Conception Cathedral (Notre Dame de la Conception Immaculée), Puducherry.

Italien 

 A–F
 Chiesa di Santa Maria Immacolata de Alassio, Savona, Ligurien
 Chiesa e Convento dell’Immacolata Concezione, Albano Laziale, Roma, Latium
 Cattedrale di Santa Maria Immacolata ad Alghero, Sardinien
 Chiesa dell’Immacolata Concezione a Bagni di Roselle, Grosseto, Toskana
 Chiesa dell’Immacolata Concezione a Belmonte Calabro, Cosenza, Kalabrien
 Chiesa di Santa Maria Immacolata a Belpasso, Catania, Sizilien
 Chiesa dell’Immacolata Concezione a Bivona, Agrigento, Sizilien
 Concattedrale dell’Immacolata Concezione a Bosa, Oristano, Sardinien
 Chiesa dell’Immacolata a Calimera, Lecce, Apulien
 Chiesa dell’Immacolata Concezione a Calitri, Avellino, Kalabrien
 Chiesa Santa Maria Immacolata in Ceri
 Chiesa dell’Immacolata a Carmiano, Lecce, Apulien
 Chiesa dell’Immacolata Concezione a Casarano, Lecce, Apulien
 Chiesa dell’Immacolata Concezione a Cicciano, Napoli, Kampanien
 Chiesa dell’Immacolata Concezione a Cosseria, Savona, Ligurien
 Chiesa dell’Immacolata Concezione a Francavilla Fontana, Brindisi, Apulien

 G–M
 Chiesa di Santa Maria Immacolata a Genua, Ligurien; siehe Santa Maria Immacolata (Genua)
 Chiesa dell’Immacolata Concezione a Isernia, Molise
 Chiesa dell’Immacolata Concezione di San Lazzaro a Lucca, Toskana
 Chiesa dell’Immacolata Concezione a Marcallo con Casone, Milano, Lombardei
 Chiesa di Santa Maria Immacolata a Modugno, Bari, Apulien
 Duomo dell’Immacolata Concezione di Montebelluna, Treviso, Venetien

 N–Q
 Complesso e Chiesa dell’Immacolata a Napoli (Neapel), Kampanien
 Chiesa dell’Immacolata Concezione e Purificazione di Maria de’ nobili in Montecalvario, Neapel (Lungo San Matteo, Quartieri Spagnoli), Kampanien
 Chiesa dell’Immacolata e San Vincenzo a Napoli, Kampanien
 Chiesa dell’Immacolata e San Gioacchino a Napoli, Kampanien
 Cattedrale dell’Immacolata ad Ozieri, Sassari, Sardinien
 Chiesa dell’Immacolata Concezione al Capo, Palermo, Sizilien
 Chiesa dell’Immacolata Concezione a Pistoia, Toskana
 Chiesa dell’Immacolata Concezione a Prato, Toskana
 Chiesa dell’Immacolata a Priolo Gargallo, Siracusa, Sizilien

 R–Z
 Chiesa dell’Immacolata Concezione a Racale, Lecce, Apulien
 Chiesa di Santa Maria Immacolata a Grottarossa, Rom-Grottarossa, Latium (Titelkirche Immacolata Concezione di Maria a Grottarossa)
 Chiesa Santa Maria Immacolata a via Veneto, Nostra Signora della Concezione dei Cappuccini, Rom-Ludovisi, Latium (Kapuzinerkirche)
 Chiesa di Santa Maria Immacolata e San Giovanni Berchmans, Rom-Tiburtino, Latium (Titelkirche Immacolata al Tiburtino)
 Chiesa dell’Immacolata Concezione a Serradifalco, Caltanissetta, Sizilien
 Chiesa di Santa Maria Immacolata a Sori, Genova, Ligurien
 Chiesa dell’Immacolata Concezione e dei Santi Fabiano e Sebastiano a Torniella, Roccastrada, Grosseto, Toskana
 Chiesa dell’Immacolata di Villa San Giovanni, Reggio Calabria, Kalabrien

Siehe auch:
 Dom von Florenz, Stadtheilige Sua Vergine Immacolata Madre Maria come Regina (seit 1527)

Irak 

 syrisch-katholische Große al-Tahira-Kirche in Baghdida
 chaldäisch-katholische al-Tahira-Kathedrale in Mossul
 al-Tahira-Kathedrale in Mossul

Irland 

 Prokathedrale der Unbefleckten Empfängnis der Hl. Jungfrau Maria, Dublin
 Cathedral of the Immaculate Conception and St. John, St. Mary’s Cathedral, Sligo

Kanada 

 Basilika der Unbefleckten Empfängnis, Guelph, Ontario
 Cathedral of the Immaculate Conception, Saint John (New Brunswick)
 Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis, Kingston (Ontario)
 Immaculate Conception Church (Palmer Road), Prince Edward Island

Kolumbien 

 Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis (Bogotá), Cundinamarca
 Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, Bogotá, Cundinamarca
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, Caramanta, Antioquia
 Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de Cáqueza, Cundinamarca
 Basilika der Unbefleckten Empfängnis (Jardín), Antioquia
 Catedral Metropolitana de Medellín, Antioquia
 Kathedrale von Santa Fe de Antioquia, Antioquia

Liechtenstein 

 Mariä-Empfängnis-Kirche, Schellenberg

Lettland 

 Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca, Daugavpils

Litauen 

 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia, Vilnius

Malta 

 Kirche zur Unbefleckten Empfängnis (Msida)

Mexiko 

 Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, Campecha
 Catedral de la Inmaculada Concepción, Córdoba
 Catedral de la Inmaculada Concepción, Durango
 Catedral de la Inmaculada Concepción de Matehuala
 Catedral de la Inmaculada Concepción, Basílica de Mazatlán
 Iglesia de la Purísima, Mexiko-Stadt
 La Purísima, Monterrey
 Catedral de la Inmaculada Concepción de Puebla
 Catedral de la Inmaculada Concepción de Xalapa

Monaco 

 Kathedrale Notre-Dame-Immaculée (Monaco)

Mosambik 

 Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição, Maputo

Niederlande 

Alle Kirchen sind römisch-katholisch, falls es nicht anders angegeben ist.
 Onze Lieve Vrouw, Onbevlekt Ontvangen, Biervliet, Zeeland
 Onze Lieve Vrouw, Onbevlekt Ontvangen, Deest, Gelderland
 Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Delft, Zuid-Holland
 Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Den Haag, Zuid-Holland
 Onze Lieve Vrouw, Onbevlekt Ontvangen, Egmond aan Zee, Noord-Brabant
 Onze Lieve Vrouw, Onbevlekt Ontvangen, Erica, Drenthe
 Onze Lieve Vrouw, Onbevlekte Ontvangenis, Evertsoort, Limburg
 Onze Lieve Vrouw, Onbevlekt Ontvangen, Hank, Noord-Brabant
 Onze Lieve Vrouw, Onbevlekt Ontvangen, Heeten, Overijssel
 Onze Lieve Vrouw, Onbevlekt Ontvangen – Maria en Johannes onder den Kruis, Hoogvliet, Zuid-Holland
 Onze Lieve Vrouw, Onbevlekte Ontvangenis, Kerkrade, Limburg
 Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen – Hartebrugkerk, Leiden, Zuid-Holland
 Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis, Papendrecht, Zuid-Holland

Nicaragua 

 Basilika der Unbefleckten Empfängnis Mariens, El Viejo
 Catedral de la Inmaculada Concepción de Managua

Österreich 

 Burgenland
 Basilika Maria Loretto, Loretto (Burgenland)
 Filialkirche zur unbefleckten Empfängnis Haschendorf, Neckenmarkt
 Kapelle Pflegeheim St. Vinzenz (Pinkafeld)
 Marienkirche zu Unserer Lieben Frau Unbefleckter Empfängnis Wimpassing an der Leitha

 Kärnten 
 Messkapelle Unbefleckte Empfängnis im Landeskrankenhaus Knittelfeld, Knittelfeld

 Niederösterreich 
 Bründlkapelle Dietmanns
 Filialkirche Felixdorf
 Pfarrkirche Herrnbaumgarten
 Pfarrkirche Hoheneich
 Pfarrkirche Kleinhain
 Pfarrkirche Krummnußbaum
 Pfarrkirche Randegg
 Pfarrkirche Steinabrückl
 Pfarrkirche Thernberg

 Oberösterreich 
 Pfarrkirche Kleinraming
 Mariä-Empfängnis-Dom, Neuer Dom Linz
 Kloster- und Spitalskirche des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Linz

 Salzburg 
 Pfarrkirche Unbefleckte Empfängnis Mariä, Flachau
 Kapuzinerkirche zur Unbefleckten Empfängnis, Radstadt
 Kollegienkirche zu Ehren der Unbefleckten Jungfrau Maria (Universitätskirche), Salzburg
 Pfarrkirche zur unbefleckten Empfängnis, Schwarzach im Pongau

 Steiermark 
 Kirche der Barmherzigen Schwestern (Graz)
 Schulschwesternkirche zur Unbefleckten Empfängnis, Graz
 Altersheimkirche zur Unbefleckten Empfängnis Graz-Gries
 Pfarrkirche Unbefleckte Empfängnis in Haselsdorf-Tobelbad;

 Tirol 
 Wiltener Basilika Unsere Liebe Frau von der unbefleckten Empfängnis, Unserer Lieben Frau unter den vier Säulen Innsbruck-Wilten
 Klosterkirche der Barmherzigen Schwestern Innsbruck
 Pfarrkirche Pradl
 Franziskanerkloster Telfs
 Kapelle zur Unbefleckten Empfängnis in Untertilliach
 Neue Pfarrkirche Wattens
 Neue Pfarrkirche Weerberg

 Vorarlberg 
 Pfarrkirche Blons
 Kuratienkirche Innerberg
 Pfarrkirche Schlins

 Wien 
 Lazaristenkirche (Neubau) Wien-Neubau
 Kirche Maria Empfängnis (Wien)
 Klosterkirche Maria Immaculata (Wien)
 Pfarrkirche Neusimmering

Osttimor 

 Catedral da Imaculada Conceição, Dili
 Igreja da Imaculada Conceição de Balide
 Igreja Imaculada da Conceição von Bobonaro
 Igreja da Imaculada Conceição von Bucoli
 Igreja da Imaculada Conceição von Viqueque
 die an die Mission in Soibada angehängte Mädchenschule heißt Colégio da Imaculada Conceição

Peru 

 Iglesia de la Concepción Cajamarca, Cajamarca

Philippinen 

 Basilika der Unbefleckten Empfängnis, Batangas City
 Cathedral-Basilica Minore of the Immaculate Conception, Manila
 Immaculate Conception Cathedral-Basilica, Malolos, Bulacan
 Immaculate Conception Cathedral, Cubao, Quezon City
 Immaculate Conception Cathedral, Pasig City
 Immaculate Conception Cathedral, Puerto Princesa (Insel Palawan)
 Immaculate Conception Cathedral, Roxas City
 Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, Zamboanga City
 Immaculate Conception Cathedral, Cotabato City
 Immaculate Conception Cathedral, Ozamis City

Polen 

 Mariä-Empfängnis-Basilika (Głogówko)
 Mariä-Empfängnis-Kirche (Kołobrzeg) (Kolberg)
 Kathedrale Koszalin (Köslin)
 Mariä-Empfängnis-Kirche (Krakau-Warschauer Vorstadt)
 Mariä-Empfängnis-Kirche (Krakau-Wesoła)
 Kirche Mariä Empfängnis und St. Adalbert (Nidzica) (Neidenburg)
 Mariä-Empfängnis-Kirche (Niemcza) (Nimptsch)
 Marienkirche (Okartowo) (Eckersberg)
 Marienkirche (Połczyn-Zdrój) (Bad Polzin)

 Kamaldulenserkirche (Warschau)

Portugal 

 Distrikt Aveiro
 Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Mogofores, Anadia

 Distrikt Beja
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Santa Maria da Feira (Museu Rainha Dona Leonor)
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz de Castro Verde

 Distrikt Braga
 Basilika Unserer Lieben Frau von Sameiro, Braga

 Distrikt Castelo Branco
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Oleiros, Igreja Matriz de Oleiros

 Distrikt Évora
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Santa Maria, Estremoz
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Conceição, Vila Viçosa

 Distrikt Faro
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Conceição
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz de Monchique
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz de Portimão
 Antiga Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Igreja de São Sebastião, Lagos
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Igreja Paroquial de Alcantarilha, Silves
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz de Vila do Bispo

 Distrikt Leiria
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Turquel, Alcobaça
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Caldas da Rainha
 Sé de Nossa Senhora da Conceição, Leiria
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Atouguia da Baleia, Peniche
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Antiga Ermida de São Sebastião das Arieiras, Conceição, Peniche
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz de Redinha, Pombal

 Distrikt Lissabon
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz do Cadaval
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição Velha, Lisboa
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Ulgueira, Colares, Sintra

 Distrikt Portalegre
 Igreja de Nossa Senhora da Conceiçãom, Igreja Matriz do Crato, Crato e Mártires, Crato
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Monforte

 Distrikt Porto
 Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz da Póvoa de Varzim

 Distrikt Santarém
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz da Louriceira, Alcanena
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz de Minde, Alcanena
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz da Golegã
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Azinhaga, Golegã
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Mação
 Torre da Antiga Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Amêndoa, Mação
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz das Abitureiras, Santarém
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Colégio dos Jesuítas, Igreja do Seminário, São Salvador, Santarém
 Igreja Nossa Senhora da Conceição, Lapas, Torres Novas
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz de Tancos, Vila Nova da Barquinha

 Distrikt Setúbal
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, Seixal

 Distrikt Viseu
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição ou Igreja Matriz de Ermida, Castro Daire

 Region Madeira
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Horta, Ilha do Faial
 Igreja Matriz da Conceição, Santa Cruz das Flores, Ilha das Flores
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Velas, Ilha de São Jorge
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Ponta Delgada, Ilha de São Miguel
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira
 Capela de Nossa Senhora da Conceição (Câmara de Lobos)

 Region Azoren
 Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Ponta do Sol, Ilha da Madeira

Ruanda 

 Kathedralbasilika Unserer Lieben Frau, Kabgayi

Russland 

 , Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis (Moskau)

St. Kitts und Nevis 

 Basseterre Co-Cathedral of Immaculate Conception

Saint Lucia 

 Cathedral Basilica of the Immaculate Conception Castries

Samoa 

 Mulivai-Kathedrale in Apia

Schweiz 

 Arlesheimer Dom
 Chiesa dell’Immacolata, Besazio TI
 Notre-Dame de l'Immaculée Conception, Genf

Seychellen 

 Cathédrale de l’Immaculée-Conception de Victoria

Simbabwe 

 Kathedralbasilika Maria Immaculata (Bulawayo)

Spanien 

 Iglesia de la Purísima Concepción, Aldeaquemada (Jaen)
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, Anna (Valencia)
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, Beceda (Ávila)
 Iglesia de la Concepción, Daimalos (Málaga)
 Iglesia de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, Écija (Sevilla)
 Iglesia de la Purísima Concepción, Elorrio (Vizcaya)
 Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, Espinosa de Henares (Guadalajara)
 Iglesia de la Concepción, Huelva (Huelva)
 Iglesia de la Nuestra Señora de la Concepción, La Orotava (Santa Cruz de Tenerife)
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, La Vereda (Guadalajara)
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, Lecrín (Granada)
 Iglesia de la Inmaculada, Linares de Mora (Teruel)
 Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife)
 Iglesia de la Concepción, Pinos del Valle (Granada)
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, Omeñaca, Kastilien und León
 Iglesia de la Purísima Concepción, Salamanca (Salamanca)
 Iglesia de la Concepción, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, San Pedro de Latarce (Vallakdolid)
 Iglesia de la Concepción, Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
 Iglesia de la Inmaculada, San Vicente del Raspeig (Alicante)
 Ermita de la Purísima Concepción, San Vicentejo (Condado de Treviño, Burgos)
 Iglesia de la Inmaculada Concepción, Sesga, Ademuz (Valencia)
 Iglesia de la Concepción, Sot de Ferrer (Castellón)
 Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, Valverde (Santa Cruz de Tenerife)
 Catedral de la Inmaculada Concepción de Vitoria-Gasteiz (Álava)
 Basilica de la Purísima Concepción, Yecla (Murcia)

Taiwan 

 , Taipeh
 Mariä-Empfängnis-Basilika, Landkreis Pingtung

Trinidad und Tobago 

 Cathedral of the Immaculate Conception (Port of Spain)

Tschechien 

 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Kirche der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria (Brno)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie Kirche der Unbefleckten Empfängnis Mariä (Dubí)
 Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, Kirche der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria (Mědník)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci, Kirche der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria (Olmütz)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Kirche der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria (Ostrava-Přívoz)
 Kostel Neposkrvrněného početí Panny Marie ve Strašnicích, Kirche der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria (Praha-Strašnic), (moderner Pyramidenbau)
 Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, Kirche der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria (Černá v Pošumaví)

Ukraine 

 Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis, Ternopil

Uruguay 

 Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis, Montevideo

Venezuela 

 Kathedrale von Mérida

Vereinigtes Königreich 

 Church of the Immaculate Conception (Bathgate)
 Oratorianerkirche (Birmingham)
 St Mary and the Immaculate Conception (Fort William)
 Church of the Immaculate Conception (London)
 Kathedrale von Northampton

Vereinigte Staaten 

 Cathedral Basilica of the Immaculate Conception, Mobile (Alabama)
 Immaculate Conception Church, Fairbanks (Alaska)
 Marienbasilika, Phoenix (Arizona)
 Cathedral Basilica of the Immaculate Conception, Denver (Colorado)
 Church of the Immaculate Conception, Jacksonville (Florida)
 Church of the Immaculate Conception, Chicago (Illinois)
 Cathedral of the Immaculate Conception, Springfield (Illinois)
 Cathedral of the Immaculate Conception, Fort Wayne (Indiana)
 Church of the Immaculate Conception, Saint Mary-of-the-Woods (Indiana)
 Old Catholic Cathedral of Saint Mary of the Immaculate Conception, San Francisco (Kalifornien)
 Cathedral of the Immaculate Conception, Wichita (Kansas)
 Immaculate Conception Church, Hawesville (Kentucky)
 Immaculate Conception Catholic Church and Cemetery, Peach Grove (Kentucky)
 Cathedral of the Immaculate Conception, Lake Charles (Louisiana)
 Church of the Immaculate Conception, New Orleans (Louisiana)
 Cathedral of the Immaculate Conception, Portland (Maine)
 Immaculate Conception Rectory, Revere (Massachusetts)
 Immaculate Conception Church, Iron Mountain (Michigan)
 Cathedral of the Immaculate Conception, Kansas City (Missouri)
 Immaculate Conception Church and Rectory, St. Louis (Missouri)
 Church of the Immaculate Conception-Catholic, Avon (Minnesota)
 Cathedral of the Immaculate Conception, Crookston (Minnesota)
 Immaculate Conception Church and School, Omaha (Nebraska)
 Immaculate Conception Catholic Church and Rectory, St. Helena (Nebraska)
 Immaculate Conception Church, Sparks (Nevada)
 Immaculate Conception Church and School in Annandale (New Jersey)
 Cathedral of the Immaculate Conception, Camden (New Jersey)
 Cathedral of the Immaculate Conception, Albany (New York)
 Church of the Immaculate Conception and Clergy Houses, Manhattan (New York)
 Cathedral of the Immaculate Conception, Syracuse (New York)
 Church of the Immaculate Conception and the Michael Ferrall Family Cemetery, Halifax County (North Carolina)
 Immaculate Conception Rectory at Botkins, Botkins (Ohio)
 Immaculate Conception Catholic Church Complex, Celina (Ohio)
 Immaculate Conception Church, School, and Rectory, Cincinnati (Ohio)
 Immaculate Conception Church, Grafton (Ohio)
 Immaculate Conception Church, Pawhuska (Oklahoma)
 St. Mary’s Cathedral of the Immaculate Conception, Portland (Oregon)
 Former Immaculate Conception Church, Westerly (Rhode Island)
 Church of the Immaculate Conception, Rapid City (South Dakota)
 Church of the Immaculate Conception, Knoxville (Tennessee)
 Cathedral of the Immaculate Conception, Memphis (Tennessee)
 Cathedral of the Immaculate Conception, Brownsville (Texas)
 Church of the Immaculate Conception of Blessed Virgin Mary, St. Marys (Texas)
 Cathedral of the Immaculate Conception, Tyler (Texas)
 Cathedral of the Immaculate Conception, Burlington (Vermont)
 Mariä-Empfängnis-Basilika, Norfolk, (Virginia)
 Church of the Immaculate Conception, Seattle (Washington)
 Steilacoom Catholic Church, Steilacoom (Washington)
 Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, Washington, D.C.

Vietnam 

 Kathedralbasilika Maria Immaculata Ho-Chi-Minh-Stadt (Nhà Thờ Chình Toà Đưc Mẹ Vô Nhiếm Nguyên Tôi)
 Basilika der Unbefleckten Empfängnis (Kiện Khê)
 Mariä-Empfängnis-Basilika (Phú Nhai)

Weißrussland 

 Касцёл Беззаганнага Зачацця Найсвяцейшай Дзевы Марыі, Babrujsk

Basilika der Unbefleckten Empfängnis 
 Basilika der Unbefleckten Empfängnis (Batangas City), eine römisch-katholische Kirche in Batangas City auf der Insel Luzon der Philippinen
 Basilika der Unbefleckten Empfängnis (Elorrio), eine römisch-katholische Kirche in Elorrio im Baskenland, Spanien
 Basilika der Unbefleckten Empfängnis (Guelph), eine römisch-katholische Kirche in Guelph in der kanadischen Provinz Ontario
 Basilika der Unbefleckten Empfängnis (Kiện Khê), eine römisch-katholische Kirche in Kiện Khê in der vietnamesischen Provinz Hà Nam
 Basilika der Unbefleckten Empfängnis (El Tejar), eine römisch-katholische Kirche in El Tejar im Kanton El Guarco, Costa Rica
 Basilika der Unbefleckten Empfängnis Mariens (El Viejo), eine römisch-katholische Kirche in El Viejo im nicaraguanischen Departamento Chinandega

Siehe auch 
 Liste von Marienkirchen, Überblick über die Marienkirchen
 Cathedral of the Immaculate Conception
 Immaculate Conception Church

Weblinks

Einzelnachweise 

 Maria Empfangnis
Maria Empfangnis